Норт Вошингтон има више значења:
 Норт Вошингтон (Колорадо)
 Норт Вошингтон (Ајова)